Вириал:

 Вириал — термин в механике, введен Клаузиусом в 1870 году.
 Вириал — российская компания, разработчик и производитель керамических и металлокерамических материалов.